

Топонім

Портсмут — місто в графстві Гемпшир

Портсмут — місто, штат Айова
 Портсмут — місто, штат Нью-Гемпшир
 Портсмут — місто, штат Огайо
 Портсмут — місто, штат Род-Айленд
 Портсмут — місто, штат Вірджинія

Інше
 «Портсмут» —англійський футбольний клуб
 Портсмут — британська військово-морська база